In Dutch – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Kalem Company
In Dutch – cortometraggio del 1918 diretto da John G. Blystone
In Dutch – documentario del 1921 prodotto dalla Educational Films Corporation of America
In Dutch – cortometraggio del 1922 diretto da Harold Beaudine
In Dutch – cortometraggio di animazione del 1925 prodotto dalla Aesop's Fables Studio
In Dutch – cortometraggio del 1929 prodotto dalla Photocolor Studios Inc.
In Dutch – cortometraggio di animazione prodotto dalla Van Beuren Studios
Pluto salva la città (In Dutch) – cortometraggio di animazione del 1946 diretto da Charles A. Nichols